Informàtica:
 Memòria ROM, acrònim anglès de Read Only Memory (“memòria només de lectura”'), tipus de memòria electrònica de la qual només se'n pot llegir la informació que du enregistrada.
 Imatge ROM, emulació la còpia d'un cartutx de joc de consola.
 Beguda alcohòlica: Rom, licor alcohòlic destil·lat que s'obté de la canya de sucre.
 Peixos: Rèmol, Scophthalmus rhombus.
 Etnologia: Rom, nom romaní amb què se sol designar el poble gitano.
 Geografia:
 Rom (Deux-Sèvres), municipi francès del departament de Deux-Sèvres.
 Riu Rom, afluent del riu Adige.
 Museus: ROM, acrònim amb què es coneix el Museu Reial d'Ontàrio, de Toronto (Canadà).
 Ciència-ficció: Rom (Star Trek), personatge de la sèrie televisiva Star Trek: Deep Space Nine.
 Còmic: Rom the Space Knight («Rom, el cavaller espacial») és un personatge de ficció de còmic de l'univers Marvel